Juan Rojas ist der Name folgender Personen:

* Juan Rojas Carvacho, chilenischer Fußballspieler
 Juan Carlos Rojas (Fußballspieler) (* 1945), paraguayischer Fußballspieler
 Juan Carlos Rojas (* 1981), costa-ricanischer Radrennfahrer
 Juan de Dios Peña Rojas (* 1967), venezolanischer Geistlicher, Bischof von El Vigía-San Carlos del Zulia
 Juan Miguel Castro Rojas (* 1966), costa-ricanischer Geistlicher, Bischof von San Isidro de El General